Trinia hoffmanni är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Trinia hoffmanni ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hoffmanni